Giovanni Bogliolo – accademico, traduttore e linguista italiano
 Luigi Bogliolo – medico e anatomopatologo italiano naturalizzato brasiliano
 Luminosa Bogliolo – ostacolista italiana